Maléfices, un jeu de rôle sur table historico-fantastique paru pour la première fois en 1984.
 Maléfices, roman de Boileau-Narcejac (1961).
 Maléfices,  film français d'Henri Decoin (1962).
 Maléfices, roman de Maxime Chattam (2004).

Voir aussi
 Le Maléfice,  film muet de Louis Feuillade (1912).